RJB steht für:
 Radio Bernese Jura, ein privater Radiosender im Berner Jura, siehe Radio Swiss Pop, Schweiz
 den Flughafen Rajbiraj (ICAO-Code) in Nepal
 Real Jardín Botánico, Königlicher Botanischer Garten in Madrid, Spanien
 Reserve-Jäger-Bataillon, z. B. Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 5
 Rheinisches JournalistInnen Büro in Köln, Deutschland
 RJB Mining, britisches Bergbauunternehmen, gegründet 1974 von Richard John Budge, umbenannt 2001 in UK Coal

RJb steht für:
 Romanistisches Jahrbuch in Deutschland

RjB steht für:
 Ring junger Bünde in Deutschland

Abkürzung